Vinyamar (qya. Nowy dom) – miasto ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Była to siedziba władcy elfów Turgona w Nevraście, wybudowana pod górą Taras. Została opuszczona ok. 104 roku Pierwszej Ery, gdy Turgon razem ze swymi poddanymi przeniósł się do Gondolinu.

W 496 roku Pierwszej Ery do Vinyamaru przybył Tuor, wiedziony wolą Ulma.

Przypisy

Bibliografia 
 

Geografia Beleriandu
Fikcyjne miasta